Доктор Смерть — прозвище, относящееся к нескольким людям:
 Кеворкян, Джек (США) — пропагандист и практик  эвтаназии
 Хайм, Ариберт (Германия) — нацистский преступник, проводивший опыты над заключеными евреями во время 2-й мировой войны
 Шипман, Гарольд (Великобритания) — британский серийный убийца.
 Петров, Максим Владимирович (родился 14 ноября 1965) — российский медик и серийный убийца.
 фон Хагенс, Гюнтер (Германия) — профессор анатомии, создатель анатомических выставок реальных человеческих тел.
 Ковех, Ольга Григорьевна (Россия) — российский врач, активист ВИЧ-диссидентского движения, своими советами приведшая к ряду смертей ВИЧ-положительных лиц.
 Григорий Моисеевич Майрановский (СССР) — советский врач, руководил токсикологической лабораторией («Лабораторией-X»), занимающейся исследованиями в области токсических веществ и ядов.
 Ничке, Филип (Австралия) — австралийский гуманист, автор и основатель группы Exit International. Он способствовал легализации эвтаназии в Австралии, а также помог четырём гражданам уйти из жизни, прежде чем закон был отменен правительством Австралии.
 Данч, Кристофер (США) — американский нейрохирург, делавший калечащие операции.

См. также 
 Доктор Смерть (фильм) — российский фильм 2009 года.
 Доктор Смерть (сериал) — американский сериал 2021 года о Кристофере Данче.

Примечания